Ã (minuscula ã) este o literă a alfabetului latin modern formată din contopirea literei A cu o tildă diacritică.

Vezi și 
 Ñ și Õ

Alfabetul latin
Vocale